Die 1. deild karla 2003 war die 49. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 18. Mai und endete am 13. September 2003. Neben Meister Keflavík ÍF stieg auch der Zweitplatzierte Víkingur Reykjavík auf.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Landsbankadeild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2003 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Level (1. deild) 2003 rsssf.com

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003